

Sigle 
 International Olympiad in Informatics  – Olimpiadi internazionali dell'informatica
 IO Interactive  – azienda danese produttrice di videogiochi, tra cui la serie Hitman

Musica 
 IOI – girl group sudcoreano